Courlon peut signifier :
 la commune de Courlon est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 la commune de Courlon-sur-Yonne est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté. Avant 1914, la commune s'appelait Courlon.